Barton County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Barton County, Kansas 
 Barton County, Missouri